Thrasymedes ist der Name von:

 Thrasymedes (Mythologie), in der griechischen Mythologie Sohn des Nestor
 Thrasymedes (Bildhauer), ein im 4. Jahrhundert v. Chr. lebender griechischer Bildhauer und Architekt
 (3801) Thrasymedes, ein die Sonne auf der Jupiter-Bahn umkreisender Asteroid